Alexandre, Alexander ou Alex Cunningham peut désigner :

 Alexandre Cunningham (1er comte de Glencairn) (1426-1488), noble écossais ;
 Alexander Cunningham (5e comte de Glencairn) (1548-1574), noble écossais, partisan et soutien de John Knox ;
 Alexander Cunningham (c. 1650-c. 1730), joueur d'échecs écossais ;
 Alexander Cunningham of Block (né vers 1655-1730), juriste et critique littéraire écossais ;
 Alexander Cunningham (1654-1737), diplomate et historien écossais ;
 Alexander Cunningham (1814–1893), archéologue et ingénieur britannique ;
  (1886-1958), homme politique travailliste britannique ;
  (né en 1936), rameur australien ;
 Alex Cunningham (né en 1955), homme politique travailliste britannique.